Байко́в — русская фамилия, а также топоним.

Персоналии 

 
 
 Байков, Анатолий Сергеевич (1950—1983) — советский театральный режиссёр, создатель народного театра «Молодая гвардия».
 
 Байков, Борис Львович (ум. 1928) — деятель русского национального совета в Баку в 1919—1920.
 Байков, Вадим Геннадиевич (род. 1965) — композитор, певец и продюсер, хоровой дирижёр, пианист.
 Байков, Василий Сергеевич (?—1790) — бригадир и секунд-майор лейб-гвардии Преображенского полка, кавалер ордена св. Георгия 3-й и 4-й степеней.
 
 
 Байков, Георгий Иванович (1923—1969) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Байков, Дмитрий Александрович (1818 — ок. 1870) — биолог.
 Байков, Евгений Фёдорович (1929—1996) — советский футболист.
 
 Байков, Илья Иванович (1768—1838) — кучер императора Александра I.
 Байков, Клим Алексеевич (род. 1987) — российский автогонщик.
 Байков, Константин Сергеевич (1829—1893) — академик архитектуры ИАХ.
 
 Байков, Леонид Петрович (1919—1994) — русский советский живописец.
 Байков, Миневалей Гильманович (1902—1943) — советский политический деятель.
 Байков, Михаил Григорьевич (1925—1998) — марийский советский журналист, партийный работник, общественно-политический деятель.
 Байков, Николай Аполлонович (1872—1958) — русский офицер и писатель первой волны эмиграции в Китае и Австралии.
 Байков, Олег Александрович (1935—2023) — российский военачальник, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.
 Байков, Пётр Ильич (1817—1854) — русский художник-баталист.
 Байков, Платон Львович (1827—1887) — русский московский букинист.
 Байков, Семён Григорьевич (1914—1941) — Герой Советского Союза.



Населённый пункт 
 Байков — посёлок в Зимовниковском районе Ростовской области России.

См. также 
 Байковка
 Байково
 Баков

Ссылки 
 Байков — татарская фамилия